Чандра:
 Чандра — у давньоіндійській міфології ім'я одного з божеств місяця та багатьох інших персонажів.
 Чандра — космічна рентгенівська обсерваторія, запущена для дослідження космосу в рентгенівському діапазоні.
 Чандра (:en:Chandra Taal) — льодовик в Індії (штат Джамму та Кашмір).
 Чандра — ім'я або прізвище.